Pipelining steht für 
Pipelining als Mikroarchitektur in Prozessoren: Pipeline (Prozessor)
HTTP-Pipelining, Technik, bei der mehrere HTTP-Anfragen einem einzigen Socket übergeben werden